Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul se poate referi la:
 Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Comrat, catedrală din Comrat, Găgăuzia, Republica Moldova
 Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Ploiești, o biserică impunătoare din Ploiești
 Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Prešov, catedrală a Bisericii Greco-Catolice din Slovacia situată la Prešov, în Slovacia
 Catedrala Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Arad, monument de arhitectură barocă din municipiul Arad